Плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010 розпочався 16 лютого 2010 року матчами першого туру 1/8 фіналу.

У раундах плей-оф до півфіналу команди грають по два матчі — вдома і на виїзді. Команди, що в групах посіли перші місця, грають із тими, що посіли другі, проте суперник не може бути з тієї ж країни чи групи. При жеребкуванні чвертьфіналу та півфіналу враховуються результати 1/8.

Команди, що кваліфікувались

Турнірна сітка

1/8 фіналу 
Жеребкування відбулося 18 грудня 2009. Перші матчі було зіграно 16, 17, 23 та 24 лютого, а другі — 9, 10, 16 та 17 березня 2010.

|}

Перші матчі

Другі матчі 

Арсенал переміг 6—2 у підсумку.

Фіорентина 4—4 Баварія у підсумку. Баварія перемогла завдяки голам на виїзді.

Ліон переміг 2—1 у підсумку.

Манчестер Юнайтед переміг 7—2 у підсумку.

ЦСКА переміг 3—2 у підсумку.

Інтернаціонале переміг 3—1 у підсумку.

Барселона перемогла 5—1 у підсумку.

Бордо переміг 3—1 у підсумку.

Чвертьфінали 
Жеребкування чвертьфінальних пар відбулося в Ньйоні, Швейцарія, 19 березня 2010.

Перші матчі було зіграно 30 та 31 березня 2010, а другі — 6 та 7 квітня 2010.

|}

Перші матчі

Другі матчі 

Інтернаціонале переміг 2—0 у підсумку.

Барселона перемогла 6—3 у підсумку.

Ліон переміг 3—2 у підсумку.

Баварія 4—4 Манчестер Юнайтед у підсумку. Баварія перемогла завдяки голам на виїзді.

Півфінали 
Жеребкування півфінальних пар відбулося одразу після жеребкування чвертьфінальних. Перші матчі відбулися 20 та 21 квітня 2010, а другі — 27 та 28 квітня 2010.

Існували побоювання, що перші матчі доведеться перенести через виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль в Ісландії. 18 квітня УЄФА видав заяву про те, що матчі відбудуться у визначений час.

|}

Перші матчі

Другі матчі 

Баварія перемогла 4—0 у підсумку.

Інтернаціонале переміг 3—2 у підсумку.

Фінал 

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2010 був четвертим фіналом цього турніру, що пройшов на «Сантьяґо Бернабеу» (після 1957, 1969 та 1980) і першим в історії турніру фіналом, що відбувся в суботу.

Примітки 

Ліга чемпіонів УЄФА 2009—2010